Jean Pucelle ist der Name folgender Personen:

* Jean Pucelle (Maler) (~1300–1334), französischer Maler
 Jean Pucelle (Philosoph) († 1981), französischer Philosoph

Siehe auch:
 La Pucelle